Matcherna i Grupp C i Världsmästerskapet i fotboll för damer 2011 spelades den 28 juni, 2 juli samt 6 juli 2011. I gruppen spelade USA, Nordkorea, Colombia och Sverige. De två första lagen i gruppen gick vidare till slutspelet.

Tabell

Matcher

Colombia mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=COL-SWE
|nr       = 
|bild     = COL-SWE-2011-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Jessica Landström
|arena    = Bayarena
|spelplats= Leverkusen
|publik   = 21106
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Jessica Landström
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Nordkorea 

{{Resultat med trupp|id=USA-PRK
|nr       = 
|bild     = USA-PRK-2011-06-28.svg
|datum    = 28 juni 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Lauren Holiday Rachel Van Hollebeke 
|mål2     = 
|arena    = Rudolf-Harbig-Stadion
|spelplats= Dresden
|publik   = 21859
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Abby Wambach
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordkorea mot Sverige 

{{Resultat med trupp|id=PRK-SWE
|nr       = 
|bild     = PRK-SWE-2011-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = 
|mål2     =  Lisa Dahlkvist
|arena    = Augsburg Arena
|spelplats= Augsburg
|publik   = 23768
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Caroline Seger
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

USA mot Colombia 

{{Resultat med trupp|id=USA-COL
|nr       = 
|bild     = USA-COL-2011-07-02.svg
|datum    = 2 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Heather O'Reilly Megan Rapinoe Carli Lloyd 
|mål2     = 
|arena    = Rhein-Neckar-Arena
|spelplats= Sinsheim
|publik   = 25475
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Carli Lloyd
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Sverige mot USA 

{{Resultat med trupp|id=SWE-USA
|nr       = 
|bild     = SWE-USA-2011-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Lisa Dahlkvist Amy LePeilbet 
|mål2     =  Abby Wambach
|arena    = Volkswagen Arena
|spelplats= Wolfsburg
|publik   = 23468
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Lotta Schelin
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordkorea mot Colombia 

{{Resultat med trupp|id=PRK-COL
|nr       = 
|bild     = PRK-COL-2011-07-06.svg
|datum    = 6 juli 2011
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 
|mål1     = 
|mål2     = 
|arena    = Ruhrstadion
|spelplats= Bochum
|publik   =  7805
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   =
|bästespelare= Orianica Velásquez Herrera
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor
 Fifa.com

Grupp C